Zion (Illinois), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Zion (Oklahoma), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Zion (Pennsilvània), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Mevasseret Zion, població israeliana a deu quilòmetres a l'est de Jerusalem
 Parc Nacional Zion, parc dels Estats Units a l'Estat de Utah
 Regne de Zion, efímer estat dins d'Etiòpia (1914-1916)